Мустафа-заде:

 Мустафа-заде, Азиза Вагиф кызы (род. 1969) — известная азербайджанская джазовая исполнительница и композитор.
 Мустафазаде, Бахлул Элемдар оглы (род. 1997) — азербайджанский футболист.
 Мустафа-заде, Вагиф Азиз оглы (1940—1979) — азербайджанский джазовый композитор и пианист.

См. также 
 Мустафа